Коноваловы — дворянский род.

Сергей Коновалов в службу вступил в 1778 году и происходя чинами, 31.12.1809 года произведён в Надворные Советники и находясь в сём чине, 28.02.1827 года пожалован на дворянское достоинство дипломом, с коего копия хранится в Герольдии.

Описание герба 
В верхней половине посередине щита в золотом поле изображено чёрное орлиное крыло, а по сторонам его диагонально означены по две полосы красного цвета. В нижней половине в серебряном поле
у подошвы щита находится улей и над ним на зелёной полосе три пчелы.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите золотой, подложенный красным. Герб Коновалова внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 152.

Литература 
 Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 152

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы